Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1933 se dispute à Berkeley du  au .

Alice Marble remporte le simple dames. En finale, elle bat Dorothy Round.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Heeley et Dorothy Round.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1933
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1933
Septembre 1933
Octobre 1933